Edipresse – szwajcarski koncern mediowy o zasięgu międzynarodowym
 Edipresse Polska – polska filia szwajcarskiego koncernu mediowego Edipresse